Die Buchstabenkombination Mod wird – in verschiedenen Schreibweisen – in folgenden Zusammenhängen benutzt:

Mod:
 Case Modding: Modifikation von Computergehäusen
 Modchip, die Modifikation von Computerchips
 Mod (Computerspiele), eine Abwandlung eines Computerspiels
 Mod (Dateiformat), ein Soundtracker-Dateiformat
 Mod (Subkultur), eine 1960er-Jahre Jugendsubkultur
 Moderator (Beruf) in einem Web-Forum oder Chat
 "Modifikation" im Gitarrenbau

MOD, teils auch MoD oder M.O.D.:
 Landkreis Ostallgäu (für Marktoberdorf), Kfz-Kennzeichen in Deutschland
 Manager on Duty, diensthabende Vertretung des Managements in einem Unternehmen mit weitreichenden Befugnissen, oft Tag und Nacht erreichbar
 Magneto Optical Disk, ein Speichermedium

 Maximum Operation Depth, die maximale Einsatztiefe beim Tauchen mit Nitrox
 Metal Organic Deposition, Beschichtung aus metallorganischer Lösung
 Minimale Objektdistanz, ein Begriff aus der Fotografie
 Ministry of Defence, Verteidigungsministerium – im allgemeinen und spezielle Behörden; auch Minister of Defence
 Mobility on demand, "Mobilität auf Abruf", siehe auch Mobility-as-a-Service
 M.O.D., eine US-amerikanische Band

mod:
 mesial, okklusal, distal, Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen #Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen
 Modulo, mathematische Operation Division mit Rest #Modulo

Siehe auch:
 MODS
 MOT
 Moth

Abkürzung